МПК — многозначная аббревиатура:

 МПК — Материалы, полуфабрикаты и комплектующие
 МПК — Магнитогорский птицеводческий комплекс
 МПК — Максимальное потребление кислорода
 МПК — Малое предпринимательство Карелии
 МПК — Московская Пивоваренная Компания
 МПК — Малый противолодочный корабль
 МПК — Международная патентная классификация
 МПК — Международный паралимпийский комитет
 МПК — Межправительственная комиссия
 МПК — Многопрофильная процессинговая компания
 МПК — Международный пресс-клуб
 МПК — Модель профессиональной компетенции менеджера
 МПК — Московский промышленный колледж
МПК — Моторная платформа для работы с путеукладчиком
 МПК — Мариинский педагогический колледж
 МПК — Можайск ПолиграфКартон
 МПК — Мясоперерабатывающий комбинат
 МПК — Мусоропереработка
 МПК — Минимальная подавляющая концентрация
 МПК — Минеральная плотность кости
 МПК — Манифест просвещённого консерватизма
 МПК — Морфолид пеларгоновой кислоты
 МПК — Макеевский политехнический колледж
 МПК — Муниципальный Пожарный Контроль
 МПК — Магнитогорский педагогический колледж
 МПК — Минусинский педагогический колледж
 МПК — Межрегиональный потребительский кооператив

См. также 

 Мпк — мегапарсек